Ramiro Funes Mori – calciatore argentino
 Rogelio Funes Mori – calciatore argentino